Этьен Комар (; род. 25 января 1965, Париж, Франция) — французский кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер.

Биография 
Этьен Комар начал карьеру в кинематографе в начале 1990-х годов. Как кинопродюсер принял участие в создании более двадцати фильмов, сотрудничая с такими режиссёрами, как Набиль Аюш, Гийом Никлу, Ксавье Бовуа, Абдеррахман Сиссако и другими.

В 2017 году Этьен Комар дебютировал как режиссер полнометражной биографической лентой «Джанго» о жизни известного французского виртуоза-гитариста и композитора цыганского происхождения Джанго Рейнхардта. Премьерный показ фильма состоялся 9 февраля 2017 года на открытии 67-го Берлинского международного кинофестиваля, где он участвовал в конкурсной программе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Кинопродюсеры Франции
Кинорежиссёры Франции
Сценаристы Франции